Torney steht für
 Torney, Stadtteil von Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Torney, Stadtteil von Stettin; siehe: Turzyn
 Schulzenhof/Torney, Ortsteil der Stadt Gützkow im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Strauß und Torney, niedersächsisches Adelsgeschlecht
Georg Ludwig von Torney (1791–1863), deutscher Verwaltungsbeamter

Siehe auch
Tornay
Turney